O Espírito Santo é terceira pessoa da Deidade ou Trindade, no Cristianismo. O nome também é uma designação comum a várias coisas diferentes:

Geografia

Brasil
 Espírito Santo - estado brasileiro da Região Sudeste.
 Espírito Santo - município no Rio Grande do Norte.
 Espírito Santo - bairro do município de Betim, Minas Gerais.
 Espírito Santo - bairro do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
 Espírito Santo - distrito do município de Londrina, Paraná.
 Capitania do Espírito Santo — antiga capitania do Brasil Colônia

Ainda:
 Espírito Santo do Pinhal - município do São Paulo.
 Espírito Santo do Turvo - município do São Paulo.
 Espírito Santo do Dourado - município de Minas Gerais.
 Cruz do Espírito Santo - município da Paraíba.
 Espírito Santo do Rio Pardo - antiga denominação do Município de Muniz Freire, no Espírito Santo.
 Espírito Santo do Oeste - como também é conhecido o Município de Paraú, no Rio Grande do Norte.
 Festa do Divino Espírito Santo - festa popular no Maranhão.

Moçambique
Estuário do Espírito Santo - braço-de-mar na margem ocidental da Baía de Maputo.

Portugal
 Espírito Santo - freguesia no concelho de Mértola.
 Espírito Santo - freguesia no concelho de Nisa.
Ainda:
 Capela do Espírito Santo - capela na freguesia de Eiras.
 Capela do Espírito Santo - capela na freguesia de Roliça.
 Capela do Espírito Santo dos Mareantes - capela na freguesia de Santiago.
 Forte do Espírito Santo - fortificação na cidade e Concelho de Praia da Vitória, no Leste da Ilha Terceira, Região Autônoma dos Açores.
 Fundação Ricardo do Espírito Santo - fundação e museu de artes decorativas com sede em Lisboa.
 Igreja do Espírito Santo - igreja na Ilha de São Miguel, Açores.
 Igreja ao Divino Espírito Santo (Feteira) - igreja em Feteira, Ilha do Faial, Açores.

Vanuatu
 Espírito Santo - maior ilha de Vanuatu.

Economia
 Espírito Santo Financial Group - holding da GES
 Banco Espírito Santo - extinta banco português.

Pessoas
Moisés Espírito Santo - professor Catedrático da Universidade Nova de Lisboa do Portugal.
 Arismar do Espírito Santo - músico brasileiro.
 Henrique Espírito Santo - produtor e director de produção de cinema português.

Religião
 Igreja do Espírito Santo - nome de igrejas (ver também: Capela do Espírito Santo).
 Invocação do Espírito Santo - oração católica.
 Irmandades do Divino Espírito Santo - culto religioso nos Açores.
 Festa do Divino Espírito Santo, Festa da Igreja Católica.

Ver também
Espírito (desambiguação)

Desambiguação